Claude Aubert peut désigner :
 Claude Aubert (1752-1794), un militaire français ;
 Claude Aubert (), un contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris autour de 1640 ;
 Claude Aubert (1936-), un ingénieur agronome et auteur français.